Úřad může být :

 úřad – označení pro správní nebo i jinou administrativní lidskou činnost vykonávanou podle práva – úřadování
 úřad (funkce) – označení pro konkrétní státní nebo veřejnou funkci svěřenou jednotlivci
 odtud pak zastávat úřad
 odtud pak i komu dal pánbůh úřad, tomu dal rozum

 název nějaké konkrétní správní nebo administrativní instituce 
 Český báňský úřad
 Český statistický úřad
 Český telekomunikační úřad
 Český úřad zeměměřický a katastrální
 Drážní úřad
 Drážní správní úřad
 Energetický regulační úřad
 Evropský úřad pro bezpečnost potravin
 exekutorský úřad
 finanční úřad
 krajský úřad
 Letecký úřad
 Nejvyšší kontrolní úřad
 městský úřad
 obecní úřad
 okresní úřad
 poštovní úřad
 Silniční správní úřad
 Správní úřad
 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
 Státní úřad pro věci církevní
 školský úřad
 Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu 
 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
 Úřad pro ochranu osobních údajů
 úřad práce
 Úřad pro mezinárodní ochranu dětí
 Úřad pro tisk a informace
 Úřad pro koordinaci humanitárních záležitostí 
 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
 Úřad pro zahraniční styky a informace
 Úřad průmyslového vlastnictví
 Úřad vlády České republiky
 Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky
 Úřad vyšetřování Policie České republiky
 živnostenský úřad

 hovorový výraz pro slovo úřadovna, kancelář – místo, kde se úřaduje apod.